Ahle kan avse:

 Johann Rudolph Ahle, en tysk tonsättare och evangelisk psalmförfattare
 Johann Georg Ahle, en tysk kompositör, organist, diktare och evangelisk kyrkomusiker